Вејвланд има више значења:
 Вејвланд (Индијана)
 Вејвланд (Мисисипи)